

Animali

Invertebrati 
 Formica rufa (Formica rossa) – formica diffusa nell'emisfero boreale
 Megapyge rufa – ragno appartenente alla famiglia Thomisidae
 Osmia rufa – imenottero apoideo della famiglia Megachilidae

Vertebrati 
 Alectoris rufa – uccello della famiglia dei Phasianidae
 Anhinga rufa – uccello dell'ordine dei Pelecaniformes
 Aplodontia rufa – roditore del genere Aplodontia
 Barbourisia rufa – pesce abissale appartenente alla famiglia Barbourisiidae 
 Garra rufa – pesce d'acqua dolce appartenente alla famiglia Cyprinidae
 Sarothrura rufa – uccello africano della famiglia Sarothruridae

Altro 
 Gianfranco Rufa – politico italiano
 Rufa'a – città del Sudan nella Gezira